Geografia:
 Diversos cims:
 Serra de la Torre (Sant Esteve de la Sarga): serra del municipi de Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà).
 Serra de la Torre (Aiguamúrcia): serra del municipi d'Aiguamúrcia (Alt Camp).
 Serra de la Torre (Terra Alta): serra de la (Terra Alta).

 A més de participar en el nom compost d'altres topònims:
 Serra de la Torreta: serra del municipi d'Os de Balaguer (Noguera).
 Serra de la Torre del Milà: serra del municipi del Montmell (Baix Penedès).
 Serra de la Torre de l'Àliga: serra del municipi d'Artesa de Segre (Noguera).